Мойя:

География
 Мойя (Барселона)
 Мойя (Куэнка)
 Мойя (Лас-Пальмас)

Персоналии
 Мойя, Джонатан (род. 1992) — коста-риканский футболист, нападающий.
  — испанский математик.
 Мойя, Карлос (род. 1976) — испанский теннисист.
 Мойя, Матиас (род. 1998) — аргентинский футболист, играющий на позиции нападающего. 
 Мойя, Мигель Анхель (род. 1984) — испанский футболист, вратарь клуба «Атлетико Мадрид». Чемпион Европы среди юношей 2002 года.
  — испанский живописец.
 Мойя, Пол (род. 1996) — андоррский бегун на 800 метров.

Разное
 Корача-де-Мойя — замок

Примечания